Ardre – asteroide
Ardre – fiume della Francia
Ardre – località nel comune svedese di Gotland